Mario Fernández es el nombre de varias personas:

 Mario Bruno Fernández (1983-), jugador de baloncesto.
 Mario Manzanita Fernández (1938-2013), periodista argentino.
 Mario Fernández Álvarez (1960-), político gallego.
 Mario Fernández Baeza (1947-), abogado y político chileno.
 Mario Fernández Cuesta (1988-), futbolista español.
 Mario Fernández Garín (1992-), jugador de hockey.
 Mario Fernández Granell (1914-1991), pintor español.
 Mario Fernández Pelaz (1943-), abogado y político español.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández